Alketas (altgriech. Αλκέτας, lat. Alcetes) war in der Antike ein griechischer, männlicher Personenname.

Könige von Epirus und Makedonien 
 Alketas I. (um 410–370 v. Chr.), König der Molosser und von Epirus
 Alketas II. († 308 oder 307 v. Chr.), König von Epirus
 Alketas I. (Makedonien), König von Makedonien
 Alketas II. (Makedonien), König von Makedonien

Andere bekannte Persönlichkeiten 
 Alketas, ein antiker Autor. Er schrieb über die Opfergaben in Delphi
 Alketas (Diadoche), ein General Alexander des Großen

Personen der Moderne 
 Alketas Panagoulias (1934–2012), griechischer Fußballspieler und -trainer

Männlicher Vorname
Griechischer Personenname